Fernanda Souza
 Fernanda Souza (álbum)
 Fernanda Souza (ciclista)
Ou ainda:
 Fernanda Sousa
 Fernanda de Sousa

Desambiguação